Hartpost ist die Bezeichnung für eine Papiersorte, die vor allem zur Beschriftung durch Schreibmaschinen und anfangs auch Schreibfedern entwickelt wurde, insbesondere für „[...] repräsentative Geschäftsdrucksachen“. Die Papiersorte zeichnet sich durch eine gute Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Verletzungen beim Beschreiben oder Radieren aus, hatte aber auch durch die „[...] Eleganz ihrer Erscheinung“ Eingang in beinahe alle Kreise der Wirtschaft gefunden.

Herstellung 
Hartpost-Papier wird „klanghart“ und in der Regel unter Hinzufügung von Strohzellstoff produziert. Die Papiersorte ist mit  und ohne Wasserzeichen verschiedener Hersteller bekannt.

Bekannte Sorten und Hersteller (Auswahl) 
 Edel-Hartpost Reflex, Wasserzeichenpapier des 1885 in Hannover gegründeten Papierherstellers und -großhändlers J. C. Kayser & Giesecke
 Neusiedler Hartpost,  ein holzfreies, hochgebleicht matt weißes Naturpapier ohne Wasserzeichen. Eine Papiersorte der in Wien angesiedelten österreichischen Neusiedler AG.

Einzelnachweise 

Papiersorte